plemię
 Plemiona – internetowa gra strategiczna